Paulin – imię
 Paulin – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Dordogne.
 Paulin – członek Zakonu Paulinów.
1 miejscowość w Polsce:
 Paulin – osada w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Warka